Хеладзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Хеладзе, Николоз Гивиевич (род. 1972) — грузинский футболист.
 Хеладзе, Елена Соломоновна (1922 — ?) — Герой Социалистического Труда.